Warm Springs peut faire référence à plusieurs villes des États-Unis :

 Warm Springs, census-designated place située en Californie ;
Warm Springs, quartier et ville historique de Fremont (Californie)
Warm Springs (Géorgie), connue pour être le lieu de la "Little White House" du président Franklin Delano Roosevelt :
Warm Springs, un téléfilm américain de 2005 sur le combat de Franklin Delano Roosevelt contre sa maladie paralysante,
Roosevelt Warm Springs Institute for Rehabilitation, un centre créé en 1927 à Warm Springs par Franklin D. Roosevelt et le philanthrope Basil O'Connor pour aider les personnes atteintes de polio ;
Warm Springs (Montana) ;
Warm Springs (Nevada) ;
Warm Springs (Oregon) ;
Warm Springs (Virginie) ;
Warm Mineral Springs (Floride) ;
Warm Springs Indian Reservation, une réserve indienne du centre de l'Oregon regroupant principalement les tribus confédérées de Warm Springs ;
les Warm Springs ou Walla Walla, une tribu vivant dans la réserve précédente ;
Warm Springs Apache, une sous division des Indiens Apaches Chiricahua ;
un ancien nom de Berkeley Springs (Virginie occidentale).

Homonymie de toponyme